— это японская хеви-метал/фолк-метал-группа, основанная в 1999 в Осаке. Является одной из самых известных метал-групп Японии. Фирменная фраза — «Ёкай хеви-метал».
Образ и концепция Онмё-дза основаны на японском периоде Хэйан (он же эпоха Возрождения Японии), который восходит к десятому веку нашей эры, примерно на 500-600 лет до европейского Возрождения.

Участники 
 Matatabi — бас-гитара, вокал
 Kuroneko — вокал
 Karukan — гитара
 Maneki — гитара, бэк-вокал

Бывшие участники 
 Atsushi Kawatsuka (Ранее известный как Tora) — барабаны, ударные музыкальные инструменты.

Дискография

Альбомы

Синглы

DVD

Дополнительная информация 
 Хотя большинство песен Оммё-дза связано с японским фольклором, 12 композиций относятся к . Сингл «Kouga Ninpocho» использован в начале аниме сериала Василиск.
Два клана ниндзя Ига и Кога издревле враждуют друг с другом, и никто не помнит первопричины вражды. Сверкают мечи, льется кровь, ниндзя изобретают изощренные орудия убийства: от неразрывных пут до ядовитой клейкой слюны. Но брезжит надежда - наконец заключен мир между кланами - нерушимый договор, запрет на стародавнюю вражду. Время идет, вековая ненависть вновь разгорается подобно лесному пожару и пожирает ростки любви между потомками древних кланов. Союз двух сердец глав кланов обещает завершение вражды. Однако судьба оказывается немилосердна: волею сёгуна Токугава, который воспользовался враждой кланов Ига и Кога в собственных целях, договор о ненападении расторгнут. От каждого клана выступят десять воинов-ниндзя и будут сражаться до тех пор, пока воины одного клана, оставшиеся в живых, не докажут своей жизнью победу собственного клана.

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Метал-группы Японии
Фолк-метал-группы Японии
Хеви-метал-группы Японии